Famatina kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Famatina, kommun, La Rioja, 
 Famatina (kommunhuvudort i Argentina), La Rioja, 

Robotskapade Argentinaförgreningar